Takahiro Futagawa (Takatsuki, 27 de junho de 1980) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Gamba Osaka.

Títulos 
 Gamba Osaka
J-League 2014: 2005, 2014
J-League 2 2013: 2013
Copa do Imperador: 2008, 2009, 2014
Copa da Liga Japonesa: 2007, 2014

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka